Аско:

 Аско — муниципалитет в Испании, провинция Таррагона.
 Аско — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Аско — река во Франции.

 АСКО — первый в СССР страховой кооператив «АСКО» («Акционерное страховое кооперативное общество», 1988 год).

Примечания